Минимальный размер оплаты труда в Литве — это самая низкая ежемесячная и почасовая оплата труда, которую работодатели по закону имеют права выплачивать своим работникам в Литве. Сумма устанавливается литовским правительством. С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда в Литве составлял 642€ (брутто) и 468.41€ (нетто) в месяц. В 2021 году в Литве около 127 тысяч работников получали минимальную заработную плату, из них около 17 тысяч чел. из бюджетных учреждений. Индекс Кейтца (отношение минимальной зарплаты к средней) по прогнозам в 2021 году составит 48,1 % (в ЕС колеблется от 45 % до 51 %). С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в Литве составляет 730€ (брутто) и 533.65€ (нетто) в месяц. С 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда в Литве составляет 730€ (брутто) и 549.65€ (нетто) в месяц. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в Литве составляет 840€ (брутто) и 633.20€ (нетто) в месяц.

В 1961 году капиталистическими странами Европы была подписана Европейская социальная хартия, в которой было установлено, что минимальная заработная плата должна составлять не менее 68 % от средней заработной платы. В 1996 году это требование было уменьшено до 60 %. Изменённая хартия вступила в силу в 1999 году. Литва ратифицировала Европейскую социальную хартию в 2001 году. 

Теневая экономика Литвы выше, чем в других странах Европейского Союза. Так часть сотрудников, которые официально безработные, незаконно работают и незаконно получают пособие по безработице от государства. 
В 2015 году работники получающие минимальный размер оплаты труда составляли 90 000 (около 20 %). Количество занятых неполный рабочий день, получающих меньше минимальной заработной платы (без каких-либо других заявленных доходов), составляло около 150 000. Около 10 000 работников получали меньше минимального размера оплаты труда и не имели другого официального дохода.

Если в 2016 году минимальную заработную плату получали примерно 10 % работающего населения, то в 2017 году этот показатель упал примерно до 3 %. Согласно брутто минимальной почасовой ставке, Литва занимает 21-е место из всех 22 стран Европейского Союза, установивших законодательно минимальный размер оплаты труда; обгоняя только Болгарию (по состоянию на 2018 год).
1 июля 2016 года в Литве соотношение минимальной и средней заработной платы достигло 50 %.

Трехсторонний совет состоящий из представителей, работодателей, работников и правительства, согласился увязать минимальную месячную заработную плату с конкретными экономическими показателями: изменения среднемесячной заработной платы, изменения производительности труда, среднегодовые изменения индекса потребительских цен, рост валового внутреннего продукта, среднегодовой уровень безработицы и другие факторы. Чтобы отделить минимальную месячную заработную плату от политического цикла, в 2017 году предусматривалось, что индекс Кейтца (отношение минимальной зарплаты к средней) должен составлять не менее 45 % и не более 50 %.
С 1 июля 2017 года, после вступления в силу нового Трудового кодекса, минимальная заработная плата может применяться только к неквалифицированной работе (то есть, которая не подпадает под особые требования к квалификации).

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (брутто) вырос на €52 или 9,37 % с €555 до €607 в месяц, почасовая ставка увеличилась на €0.33 или 9,73 % с €3.39 до €3.72. С 1 июля 2020 года минимальный размер оплаты труда (нетто) составляет €447.23 в месяц.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

минимальный размер оплаты труда по странам
Экономика Литвы